Con el agua al cuello hace referencia a:

 Con el agua al cuello, donde un abogado rescata a la gente de las deudas del día a día.
 Tanked, programa donde construyen tanques de acuario.
 Con el agua al cuello, película de 1975 dirigida por Stuart Rosenberg.